Monastyrski steht für:

 Monastyrski (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Monastyrski (Medwenka), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Monastyrski (Obojan), Weiler im Rajon Obojan, Oblast Kursk
 Monastyrski (Samara), Siedlung in der Oblast Samara
 Monastyrski (Saratow), Siedlung in der Oblast Saratow
 Monastyrski (Tula), Siedlung in der Oblast Tula

Monastyrski ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Wiktorowitsch Monastyrski (* 1949), russischer Künstler und Autor
 Boris Saweljewitsch Monastyrski (1903–1977), sowjetischer Kameramann

Siehe auch:
 Monastyrskyj
 Monastyrschtschina